Alloblennius är ett släkte av fiskar. Alloblennius ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Alloblennius